Дир Лоџ има више значења:
 Округ Дир Лоџ (Монтана)
 Дир Лоџ (Монтана)